Кръстьо Мирски може да се отнася за:

 Кръстьо Мирски (1852-1920), български общественик и политик
 Кръстьо Мирски (1920-1978), български режисьор и педагог